Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 1970. одржано је у Градској дворани у Бечу 15. марта.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 скакача удаљ из 16 земаља.

  Аустрија (1)
  Белгија  (1)
  Источна Немачка (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Италија (1)
  Мађарска (1)
  Норвешка  (1)
  Пољска (1)
  Румунија (2)
   Совјетски Савез (3)
  СФРЈ (1)
  Шпанија  (1)
  Шведска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Западна Немачка (1)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Резултати

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 1970 на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1970.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици у дворани